Muthu ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Muthu (1952–2015), indischer Philanthrop und Geschäftsmann
 Royappan Antony Muthu (1912–1980), indischer Geistlicher; Bischof von Vellore